Checa puede referirse a:

Policía 
 Checa o Cheka (del ruso ЧК), policía secreta soviética;
 Checa (España), por extensión, local en la España de la Guerra Civil donde milicianos republicanos realizaban acciones similares a las de la Cheka soviética.

Geografía 
 República Checa, país centroeuropeo cuyo gentilicio es checo, checa;
 Checa, perteneciente o relativo a República Checa;
 Idioma checo, idioma eslavo del centro de Europa, hablado principalmente en la República Checa;
 Checa (Guadalajara), un municipio de España;
 Checa (parroquia de Quito), en Ecuador;
 Checa (parroquia de Cuenca), en Ecuador.

Personas 
 Carlos Checa (1972-), piloto español de motociclismo;
 David Checa (1980-), piloto español de motociclismo, hermano de Carlos Checa;
 Esmeralda Checa (1927-2014), maestra de escuela y actriz cómica peruana;
 Julia Checa (1958-), botánica y profesora española;
 Francisco Checa Martínez, ingeniero industrial español, alcalde de Molina de Aragón y procurador en las Cortes Españolas.